Mecze Mistrzostw Świata w grupie F odbywały się w dniach 23, 27 listopada oraz 1 grudnia.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Maroko – Chorwacja 

Zawodnik meczu:
 Luka Modrić

Belgia – Kanada 

Zawodnik meczu:
 Kevin De Bruyne

Belgia – Maroko 

Zawodnik meczu:
 Hakim Ziyech

Chorwacja – Kanada 

Zawodnik meczu:
 Andrej Kramarić

Chorwacja – Belgia 

Zawodnik meczu:
 Luka Modrić

Kanada – Maroko 

Zawodnik meczu:
 Achraf Hakimi

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa F Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022